Сойкино — топоним.

 Сойкино — полуостров на южном берегу Финского залива, в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Сойкино — упразднённое село в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Сойкино — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области, относится к Пениковскому сельскому поселению.
 Сойкино — деревня в Солецком районе Новгородской области.